Il doppio del torneo di tennis PBZ Zagreb Indoors 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Michael Kohlmann e Alexander Waske che hanno battuto in finale František Čermák e Jaroslav Levinský 7-6(5), 4-6, [10-5]

Teste di serie

 Jonathan Erlich /  Ram Andy  (semifinali)
  Simon Aspelin /  Julian Knowle (secondo turno)

 Fabrice Santoro /  Yves Allegro (secondo turno)
 Jaroslav Levinský /  František Čermák  (finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

PBZ Zagreb Indoors 2007
ATP Tour 2007